Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1985-1986 - België
 Eerste klasse 1985-86 (basketbal België)
 Eerste klasse 1985-86 (voetbal België)
 Eerste klasse 1985-86 vrouwen (voetbal Frankrijk)